Gino Soccio – cantante e produttore discografico canadese di origine italiana
 Len Soccio – hockeista su ghiaccio canadese e tedesco
 Pasquale Soccio – scrittore italiano